W grupie D Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020 znalazły się reprezentacje Anglii, Chorwacji, Szkocji i Czech. Mecze tej grupy zostały rozegrane w dniach od 13 do 22 czerwca 2021 na Stadionie Wembley w Londynie i Hampden Park w Glasgow. Do 1/8 finału awansowały reprezentacje Anglii, Chorwacji i Czech, natomiast reprezentacja Szkocji zakończyła udział w turnieju.

Tabela 
Legenda:

Mecze 
Godziny rozgrywania meczów zostały podane według czasu środkowoeuropejskiego letniego (UTC+2). Dla wszystkich meczów podany jest również czas lokalny (WEST, UTC+1)

Anglia – Chorwacja 

 Piłkarz meczu:
  Raheem Sterling

Szkocja – Czechy 

 Piłkarz meczu:
  Patrik Schick

Chorwacja – Czechy 

 Piłkarz meczu:
  Luka Modrić

Anglia – Szkocja 

 Piłkarz meczu:
  Billy Gilmour

Chorwacja – Szkocja 

 Piłkarz meczu:
  Nikola Vlašić

Czechy – Anglia 

 Piłkarz meczu:
  Bukayo Saka

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 UEFA: Oficjalna strona internetowa 
 UEFA: Grupa D Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020 

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2020